Ушаев — фамилия; имеет женскую форму Ушаева.

Известные носители:
 Ушаев, Григорий Саулович (1922—2020) — советский и российский дизайнер и художник, академик Российской академии художеств (2017).
 Ушаев, Мазлак Довлиевич (1897—1938) — чеченский революционер, чекист, военный деятель, депутат Верховного Совета СССР I созыва.